Michael Wilson (1914–1978) amerikai forgatókönyvíró
Michael Wilson (1960) ausztrál kerékpározó
Michael Wilson (1980) új-zélandi labdarúgó